Indian Open 2015 – ósmy duży turniej rankingowy sezonu snookerowego 2014/2015. Rozgrywany w Mumbaju w Indiach w dniach 10-14 marca 2015 roku. Była to druga edycja tego turnieju.

Obrońcą tytułu był reprezentant Chin, Ding Junhui.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 50 000
II miejsce: £ 25 000
Półfinalista: £ 13 500
Ćwierćfinalista: £ 9 000
Runda 3: £ 6 000
Runda 2: £ 3 000
Runda 1: £ 2000

Najwyższy break turnieju: £ 2000

Pula nagród: £ 300 000

Runda dzikich kart 
Mecze w rundzie dzikich kart zostaną rozegrane 10 marca 2015 w New Delhi.

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe fazy zasadniczej 

 138  Stuart Carrington
 137, 123  Thepchaiya Un-Nooh
 136  John Higgins
 127, 106, 108  Mark Williams
 126, 109, 100  Michael White
 119, 105  Kyren Wilson
 119, 102  Ding Junhui
 119  Ricky Walden

 112, 101  Luca Brecel
 109  Nigel Bond
 106  Tian Pengfei
 104  Judd Trump
 103  Matthew Selt
 102  Jamie Cope
 101  Thepchaiya Un-Nooh
 100  Ben Woollaston

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacyjne do fazy głównej turnieju odbędą się w dniach 12-13 lutego 2014 roku w Barnsley Metrodome, Barnsley w Anglii. Wszystkie mecze zostaną rozegrane w formacie "do 4 zwycięskich frame’ów". Wyłonią one 64 zawodników, którzy zostaną rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 
 133, 120  Kyren Wilson
 130  Tian Pengfei
 128  Thepchaiya Un-Nooh
 125  John Higgins
 124, 103  Ken Doherty
 124  Sam Baird
 122  Alan McManus
 109  Gerard Greene
 106  Anthony Hamilton
 104  Chris Norbury
 103  Mark King
 102  David Gilbert
 101  Gary Wilson
 101  Joe Swail
 101  Peter Ebdon
 100  Robin Hull

Przypisy 

2015 w Indiach
2015 w sporcie
Indian Open
Sport w Mumbaju